La Isle of Wight Saturday League 2013/14 fue la edición 2013/14 de la máxima categoría de fútbol en la Isla de Wight.

Tabla de posiciones 

 PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; DG = Diferencia de gol; Pts = Puntos

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Isle of Wight Saturday League
Fútbol en 2013
Fútbol en 2014